Cuckney ist der Name:

 eines Dorfes in England, siehe Cuckney (Nottinghamshire)
 der heutigen Burgruine Cuckney Castle in selbigem Ort

Cuckney ist der Familienname folgender Personen:
 John Cuckney, Baron Cuckney (1925–2008), britischer Politiker und Industrieller